Marcos Antonio Campacci (1948 – ) é um botânico brasileiro. 

Conhecedor das Orquídeas

Botânicos do Brasil